Siarheï Afanassievitch Kolassaw - du biélorusse :  - ou Sergueï Afanassievitch Kolossov - du russe :   et en anglais :  - (né le  à Navapolatsk en URSS) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il commence sa carrière avec le Polimir Novapolatsk en 2002 dans l'Ekstraliga.
Il est choisi en 2004 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Red Wings de Détroit en , en . Il remporte l'Ekstraliga 2006 avec le Yunost Minsk puis part en Amérique du Nord aux RoughRiders de Cedar Rapids dans l'USHL. En 2008, les Red Wings le cèdent aux Griffins de Grand Rapids, leur club-école de la Ligue américaine de hockey.

Carrière internationale
Il représente la Biélorussie. En , il est sélectionné pour les Jeux olympiques de Vancouver à la suite des désistements sur blessures de joueurs titulaires.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Polimir Novapolatsk ||LEEH|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Polimir Novapolatsk ||Ekstraliga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2002-2003|| HK Iounost Minsk || Ekstraliga || || || || || || || || || || 
|-
| 2003-2004|| Junior Minsk || LEEH B|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Junior Minsk || Ekstraliga || 4|| 0|| 1|| 1|| 6|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Dinamo Minsk || Ekstraliga || 43|| 0|| 4|| 4|| 28|| 9|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
| 2004-2005|| Dinamo Minsk 2|| Biélorussie 2|| 7|| 1|| 1|| 2|| 4|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Dinamo Minsk || Ekstraliga || 37|| 2|| 6|| 8|| 24|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| 9|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2005-2006|| RoughRiders de Cedar Rapids || USHL|| 50|| 2|| 8|| 10|| 66|| 8|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2006-2007|| RoughRiders de Cedar Rapids ||  USHL|| 51|| 1|| 10|| 11|| 79|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2007-2008|| Dinamo Minsk || Ekstraliga || 47|| 4|| 6|| 10|| 73|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Griffins de Grand Rapids|| LAH|| 70|| 4|| 7|| 11|| 36|| 10|| 0|| 0|| 0|| 9
|-
| 2009-2010|| Griffins de Grand Rapids|| LAH|| 66|| 2|| 6|| 8|| 29|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2010-2011|| Griffins de Grand Rapids|| LAH|| 56|| 0|| 1|| 1|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HK Nyoman Hrodna || Ekstraliga || 48|| 4|| 8|| 12|| 63|| 14|| 2|| 1|| 3|| 10
|-
| 2012-2013 || HK Nyoman Hrodna || Ekstraliga || 45|| 3|| 13|| 16|| 55|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| rowspan=2|2013-2014 || HK Nyoman Hrodna || Ekstraliga || 46|| 2|| 6|| 8|| 26|| 14|| 1|| 2|| 3|| 20
|-
| HK Nyoman Hrodna 2 || Vyschaïa liga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2014-2015 || HK Nyoman Hrodna || Ekstraliga || 7|| 0|| 0|| 0|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Nyoman Hrodna 2 || Vyschaïa liga || 2|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| KS Cracovia || PHL ||6 || 1||0 || 1||2 ||2 || 1||0 ||1 ||6 
|-
| 2015-2016 || HK Homiel || Ekstraliga || 15|| 2|| 3|| 5|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Orlik Opole || PHL || 14 || 2 || 6 || 8 || 16 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2016-2017|| Generals Kiev  || UHL || 10 || 0 || 1 || 1 || 8 || -|| -|| -|| -|| -

Statistiques internationales 

|2003||align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 1|| 1|| 14|| -1|| align="left"| de l'élite
|-
|2004|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 1|| 0|| 1|| 24|| -4|| align="left"| de l'élite
|-
|2004 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 0|| 2|| 2|| 6|| ||align="left"| de la division 1, groupe B
|-
|2005|| align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| -6|| align="left"| de l'élite
|-
|2006|| align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 1|| 4|| 5|| 29|| +7|| align="left"|Remporte la division 1, groupe B
|-
|2008 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -4|| align="left"| de l'élite
|-
|2010||align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -2|| align="left"|Neuvième place
|-
|2010 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -2|| align="left"|Dixième place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0|| align="left"| Quatorzième place

Références

Naissance à Navapolatsk
Naissance en mai 1986
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Défenseur de hockey sur glace